Lazzari är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:
 Andrea Lazzari (född 1984), italiensk fotbollsspelare
 Antonio Lazzari (1905–1979), italiensk geolog
 Bruno De Lazzari (född 1922), italiensk fotbollsspelare
 Costantino Lazzari (1857–1927), italiensk politiker
 Dionisio Lazzari (1617–1689), italiensk bildhuggare och arkitekt
 Flavio Lazzari (född 1986), italiensk fotbollsspelare
 Luigi Lazzari (född 1949), italiensk politiker
 Manuel Lazzari (född 1993), italiensk fotbollsspelare
 Marino Lazzari (1883–??), italiensk konstkritiker
 Oberto Cattaneo Lazzari (död 1533), genuesisk doge
 Pietro Lazzari (1895–1979), italiensk bildhuggare
 Roberto Lazzari (född 1937), italiensk simmare
 Rodrigo De Lazzari (född 1980), brasiliansk fotbollsspelare
 Sylvio Lazzari (1857–1944), fransk kompositör

Italienska efternamn